Вале́рий Влади́мирович Зеленого́рский (настоящая фамилия Гри́нберг; 4 апреля 1949, Витебск — 9 февраля 2020, Москва) — русский писатель еврейского происхождения, блогер, инженер.

Биография 
 
Родился 4 апреля 1949 года в городе Витебск в семье польских евреев, бежавших из Польши после нападения на нее нацистской Германии. В семье было трое мальчиков: старший и двое близнецов, одним из которых и был Валерий. 

Окончил Витебский технологический институт лёгкой промышленности, работал инженером на местных заводах, был руководителем отдела в НИИ.
 
Накануне эпохи Перестройки перебрался в Москву, где был заведующим постановочной частью в театре Владимира Винокура, занимался организацией концертной деятельности в Альфа-банке, продюсированием различных актёров, организацией гастролей в России западных звезд, среди которых Элтон Джон и Стинг. 
 
С середины 90-х Валерий Зеленогорский начал писать прозу, в основном в жанре фельетона. По просьбе Альфреда Коха взял псевдоним для своей статьи в юбилейном номере журнала «Медведь», переведя свою фамилию на русский язык. Под этим псевдонимом выпустил несколько книг, постоянно публиковался в журнале «Медведь», газете «Московский комсомолец», альманахе «Мишпоха», а в последние годы - в Facebook, где число его подписчиков превысило 22 тысячи. В его фельетонах и новеллах в качестве протагониста служит представитель шоу-бизнеса. За искромётный и иронический слог автора называли одним из десяти лучших рассказчиков Москвы. Последняя изданная им книга посвящена теме советского еврейства: в ней он рассказывает истории из своей жизни, своей семьи. 

Один из рассказов Зеленогорского послужил сюжетом короткометражного фильма «Харизма» (2015) режиссера Федоровской Т. И. Сам автор писателем себя не считал, а предпочитал называться сочинителем.

Скончался 9 февраля 2020 года в возрасте 70 лет. Урна с прахом захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Произведения

Книги 
 В лесу было накурено… Эпизод I. —  : АСТ, 2005 г. — 160 с.
 В лесу было накурено… Эпизод II. —  : АСТ, 2005 г. — 160 с.
 В лесу было накурено… Эпизод III. —  : АСТ, 2006 г. — 192 с.
 В лесу было накурено… Эпизод IV. —  : АСТ, 2007 г. — 320 с.
 В лесу было накурено… Эпизоды I, II, III, IV —  : АСТ, 2007 г. — 448 с.
 "Анатомия" любви, или Женщины глазами человека. —  : АСТ, 2007 г. — 208 с.
 Ultraфиолет. —  : АСТ, 2008 г. — 381 с.
 Ultraмарин. —  : АСТ, 2009 г. — 352 с.
 О любви. —  : АСТ, 2009 г. — 352 с.
 Ultraгрин. —  : АСТ, 2010 г. — 349 с.
 Рассказы вагонной подушки. —  : Эксмо, 2011. — 320 с.
 Любовь на троих. —  : Эксмо, 2012. — 320 с.
 Моя Ж в искусстве. —  : Эксмо, 2012. — 288 с.
 Байки грустного пони: рассказы. —  : Эксмо, 2012. — 448 с.
 Мой «Фейсбук». —  : Эксмо, 2012. — 352 с.
 В лесу было накурено : рассказы. —  : Эксмо, 2012. — 288 с.
 Мой народ. —  : АО «Первая Образцовая типография», 2016. — 320 с.

Аудиокниги 
 Прелести неравенства — Продюсерский центр «Вимбо», 2014.

Примечания

Ссылки 
 Блог Зеленогорского В. В. в журнале «Медведь»
 Профиль в издательстве «Эксмо»
 Шульман Аркадий. Как Валера Гринберг стал писателем / Мишпоха

Блогеры Москвы
Колумнисты России
Блогеры России
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Писатели Москвы
Выпускники Витебского технологического университета
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища